Ibirataia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibirataia (ort), Bahia, 
 Ibirataia (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar